Das Tennis-Herreneinzel der Olympischen Sommerspiele 2012 wurde vom 28. Juli bis 5. August auf dem Gelände des All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon ausgetragen. Titelverteidiger war der Spanier Rafael Nadal, der verletzungsbedingt jedoch nicht zur Titelverteidigung antrat. Insgesamt nahmen 64 Spieler aus 34 Ländern an diesem Turnier teil.

Bis zum Halbfinale verlief das Turnier bis auf den Sieg des Japaners Kei Nishikori über den an Position vier gesetzten Spanier David Ferrer im Achtelfinale nahezu ohne größere Überraschungen. In den Halbfinals besiegte Andy Murray den favorisierten Novak Đoković, während sich Roger Federer erst nach vier Stunden und 26 Minuten gegen den Argentinier Juan Martín del Potro im entscheidenden dritten Satz mit 19:17 durchsetzen konnte. Im Spiel um Bronze gewann del Potro in zwei Sätzen gegen Đoković und gewann damit als erster männlicher Tennisspieler seines Landes eine olympische Medaille. Im Finale revanchierte sich Murray für seine Finalniederlage kurz zuvor beim Grand-Slam-Turnier von Wimbledon: Ohne Satzverlust besiegte er den Schweizer Federer und sicherte sich die Goldmedaille, Federer erhielt Silber.

Setzliste

Hauptrunde

Zeichenerklärung

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Offizielle Seite des Herreneinzelwettbewerbs auf london2012.com (englisch)

Tennis-Herreneinzel
2012
Tennisturnier in London
Tennisturnier 2012
Sportveranstaltung im London Borough of Merton